Podróż – zmiana miejsca pobytu
 Podróż – gra komputerowa
 Podróż – film amerykański z 1967
 Podróż – rzeźba w Białymstoku z 2012
 Podróż – utwór zespołu IRA

Zobacz też 
 Podróż Bena
 Podróż balonem
 Podróż na Księżyc
 Podróż za jeden uśmiech